22. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne zorganizowane przez Azjatyckie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 6-9 lipca 2017 w indyjskim mieście Bhubaneswar.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 
Opracowano na podstawie materiałów źródłowych.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2017 w lekkoatletyce
2017
Lekkoatletyka w Indiach
2017 w Indiach